Жарагуа () — гора в городе Сан-Паулу.

Высота — 1135 м, это высочайшая точка штата и горного хребта Серра-да-Кантарейра. Гора — часть парка Жарагуа, образованного в 1961 году.

На языке индейцев тупи, живших тут ещё до европейской колонизации, название означает «Хозяин Долины». Первое европейское поселение на горе в 1580 году основал Афонсу Сардинья, после войн с индейцами он стал добывать золото, запасы которого иссякли в XIX веке.

Несмотря на то, что в парке ограничена деятельность человека, компании Globo, Bandeirantes и TV Cultura установили на вершине свои телевышки.

В 1994 году гора и парк были номинированы в ЮНЕСКО на присуждение статуса объекта Всемирного наследия.

Ссылки

Примечания 

Горы штата Сан-Паулу
География Сан-Паулу